Demmer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Demmer (1914–nach 1997), deutscher Kameramann
 Anne Demmer, deutsche Journalistin und Auslandskorrespondentin (RBB, Deutschlandfunk)
 Arnold Demmer (1833–1902), österreichischer Lokomotivenkonstrukteur
 Barbara Demmer (* 1969), österreichische Schauspielerin

 Caroline Demmer (1764–1813), deutsch-österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Christian Demmer (1772–1835), deutsch-österreichischer Sänger (Tenor) und Schauspieler
 Christine Demmer (Geburtsname Christine Böllinger; 1893–1969), deutsche Friseurmeisterin und Widerständlerin gegen den Nationalsozialismus
 Eduard Demmer (1791–1851), deutscher Theaterschauspieler
 Erich Demmer (* 1948), österreichischer Literat, Journalist und Liedermacher

 Fritz Demmer (1884–1967), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer
 Heinrich Demmer (1790–1851), deutscher Schauspieler
 Herbert Demmer († 2013), deutscher Theologe und Kirchenfunktionär
 Karl Wilhelm Demmer (1941–2019), Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und DRK-Bundesarzt
 Klaus Demmer (1931–2014), deutscher Theologe
 Peter Demmer (* 1960), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Saarlouis
 Roland Demmer (* 1957), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Ulrike Demmer (* 1973), deutsche Journalistin

Siehe auch:
 Dämmer
 Deme
 Demme